Cat Lake ist der Name folgender Seen: 

in Antarktika:
 Cat Lake (Antarktika) im Prinzessin-Elisabeth-Land

in Kanada:
Cat Lake (Cat River), im Kenora District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Cat Lake (Alaska)
 Cat Lake (Florida)
 Cat Lake (Georgia)
 Cat Lake (Barry County, Michigan)
 Cat Lake (Tuscola County, Michigan)
 Cat Lake (Lake County, Minnesota)
 Cat Lake (Wadena County, Minnesota)
 Cat Lake (Jackson County, Mississippi)
 Cat Lake (Sunflower County, Mississippi)
 Cat Lake (Yazoo County, Mississippi)
 Cat Lake (Montana)
 Cat Lake (Nebraska)
 Cat Lake (New York)
 Cat Lake (Washington)
 Cat Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Cat Lake (Price County, Wisconsin)

Cat Lake steht für:
 Cat Lake (Ontario), Indianerreservat in Kanada

Siehe auch:
 Cat Lakes